Superpohár UEFA 1986 byl 11. ročník soutěže zvané Superpohár UEFA, pořádané Evropskou fotbalovou asociací UEFA. Zápas se odehrál 24. února 1987 v Monaku. Účastníky byli vítěz PMEZ ročníku 1985/86, rumunská Steaua Bukurešť, a vítěz Poháru vítězů pohárů ze stejného ročníku, FK Dynamo Kyjev.

Zápas

Vítěz 

UEFA Super Cup
Fotbal v roce 1986
Fotbal v roce 1987
Zápasy Steauy Bukurešť
Zápasy FK Dynamo Kyjev